

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYt jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Maćkówka – wieś w woj. podkarpackim, pow. przeworskim, w gminie Zarzecze
 Maćkówka – część wsi Soborzyce w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona

Inne 
 Maćkówka – potok, dopływ rzeki Soła